Коган, Александр: Коган, Александр Борисович (род. 1969) — российский политический и государственный деятель.
 Коган, Александр Борисович (1912—1989) — советский нейрофизиолог.
 Коган, Александр Борисович (род. 1985) — американский и британский социальный психолог.
 Коган, Александр Валерьевич (род. 1980) — российский певец и композитор.
 
 Коган, Александр Константинович (Рождественский, 1877 — после 1939) — русский и советский инженер путей сообщения, профессор.
 Коган, Александр Лазаревич (1895—1980) — советский композитор.
 Коган, Александр Петрович (Нолле-Кулешов; 1921—1990) — русский советский писатель.
 Коган, Александр Семёнович (1933—2007) — российский учёный, хирург, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Коган, Александр Эдуардович (1878—1949) — журналист, редактор-издатель газет «Копейка» и «Солнце России», журнала «Жар-птица» (1921—1926).